Flavobathelium är ett släkte av svampar. Flavobathelium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Flavobathelium